Jacky Bryant est le nom de : 
 un ancien ministre du gouvernement de la Polynésie française, issu de Heiura - Les Verts
 un personnage de Virtua Fighter